Barbari (Barbaru, Barbarua, Barbaruah) – suddivisione dell'India
 Jacopo de' Barbari (1460/70-1516) – pittore e incisore italiano
 Barbari (Barbaren) – serie televisiva tedesca del 2020

Pagine correlate 
 Barbaro (disambigua)
 Barberino